Золотое перо:

 «Золотое перо» — антология немецкоязычной поэзии.
 «Золотое перо» — ежегодный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проводящийся с 1997 года.
  — общественная премия профсоюза СМИ Азербайджана.
 «Золотое перо» — государственная премия в Киргизии для журналистов.

См. также 
 «Золотое перо России» — ежегодная премия (почётное звание) Союза журналистов России, вручаемая с 1996 года.